Oya lélé (album), het zesde album van de Vlaamse groep K3
 Oya lélé (single), de tweede single van het album Oya lélé van de meidengroep K3